Jméno a příjmení Vítězslav Veselý nosí více osobností:

 Vítězslav Veselý (chemik) (1877–1964) – český organický chemik, univerzitní profesor, rektor VUT v Brně, spisovatel
 Vítězslav Veselý (matematik) (* 1947) – český matemik, docent
 Vítězslav Veselý (atlet) (* 1983) – český atlet, oštěpař